Занд-ам-Майн () — община в Германии, в земле Бавария. 

Подчиняется административному округу Нижняя Франкония. Входит в состав района Хасберге.  Население составляет 3133 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 7,44 км². Официальный код  —  09 6 74 195.

Население

Примечания

Внешние ссылки 
 Официальная страница

См. также 
 Хасберге

Ссылки 

Города Баварии